Tranches de vie, une série de bande dessinée de Gérard Lauzier ;
 Tranches de vie, un film à sketches français de François Leterrier sorti en 1985 ;
 Tranches de vie, une série française diffusée depuis fin 2007 sur .

 Tranches de vie, une comédie québécoise diffusée depuis 2010 sur le réseau TVA.
 Tranche de vie, un album et une chanson interprétée par François Béranger.
 Tranches de Vies, spectacle interprété par Élie Semoun, mise en scène de Muriel Robin, en 2012.

Voir aussi 
 Tranches de vit

Homonymie de titre